Moulin Rouge, varieté u pariškoj četvrti Montmartre i jedna od najvećih pariških turističkih atrakcija. 

Filmovi:
 Moulin Rouge, film iz 1928. godine, režija: Ewald André Dupont
 Moulin Rouge, film iz 1934. godine, režija: Sidney Lanfield
 Moulin Rouge, film iz 1940. godine, režija: André Hugon
 Moulin Rouge, film iz 1941. godine, režija: Yves Mirande 
 Moulin Rouge, film iz 1952. godine, režija: John Huston s Jose Ferrerom i Zsa Zsa Gabor u glavnim ulogama.
 Moulin Rouge!, film iz 2001. godine, režija: Baz Luhrmann s Ewan McGregorom i Nicole Kidman u glavnim ulogama.